Оливьер () — Фамилия. Известные носители:
 Оливьер, Дан (род. 1992) — голландский профессиональный шоссейный велогонщик
 Оливьер, Марикрус (1935—1984) — мексиканская актриса